Обиора — фамилия. Известные носители:
 Обиора, Джеймс (род. 1978) —  нигерийский футболист, нападающий.
 Обиора, Нванкво (род. 1991) —  нигерийский футболист, опорный полузащитник.